Alessandro Conti může být:
 Alessandro Conti (zpěvák) – italský zpěvák
 Alessandro Conti (fotbalista) – italský fotbalista
 Alessandro Conti (historik) – italský historik
 Alessandro Conti (novinář) – italský novinář